Rivière du Rempart – rzeka na Mauritiusie
 Rivière du Rempart – miasto na Mauritiusie
 Rivière du Rempart – dystrykt Mauritiusa